Стаут ():

 Стаут – вид тъмна бира.

 Фамилия
 Кристи Лю Стаут (род. 1974) – американска журналистка и телевизионна водеща.
 Рекс Стаут (1886 – 1975) – американски писател, автор на криминални романи.
 Робърт Стаут (1844 – 1930) – 13-ия министър-председател на Нова Зеландии.